Schmelzhütte steht für:
 allgemein eine Verarbeitungsstätte von Erzen, siehe Schmelzofen
 speziell eine Verarbeitungsstätte für Eisenerze, siehe Eisenwerk 

Namen:
 Šmelcovna, Ansiedlung im Okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, Tschechien (dt. Schmelzhütte)

Siehe auch:
 Schmelzhütten